ТЭБ — многозначная аббревиатура:
 ТЭБ — термоэлектрическая батарея
 ТЭБ — технологии электронного банкинга
 ТЭБ — «Технологии эффективного бизнеса»
 ТЭБ — топливно-энергетический баланс; энерго-топливный баланс
 ТЭБ — торгово-экономический блок
 ТЭБ — транспортно-экспедиционная база
 ТЭБ — трансформатор электросварочный бытовой
 ТЭБ — туристическо-экскурсионное бюро

См. также 
  — аббревиатура латиницей